Giorgio Cornaro ist der Name folgender Personen:

* Giorgio Cornaro (Patrizier, 1374) (1374–1439), venezianischer Patrizier, Diplomat und Podestà von Padua 
 Giorgio Cornaro (Patrizier, 1452) (1452–1527), venezianischer Patrizier, Podestà von Brescia 
 Giorgio Cornaro (Patrizier, 1517) (1517–1570/1571), venezianischer Patrizier 
 Giorgio Cornaro (Bischof, 1524) (1524–1578), italienischer Geistlicher, Bischof von Treviso
 Giorgio Cornaro (Bischof, 1613) (1613–1663), italienischer Geistlicher, Bischof von Padua
 Giorgio Cornaro (Kardinal) (1658–1722), italienischer Geistlicher, Bischof von Padua